Philippson ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Philippson (1864–1953), deutscher Geograph
 Clara Philippson (1859–1948), seit 1886 Clara Ewald, deutsche Porträt- und Genremalerin
 Ernst Alfred Philippson (1900–1993), deutsch-amerikanischer Altgermanist und Anglist
 Gustav Philippson (1816–1880), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Abgeordneter
 Johanna Philippson (1887–1986), deutsch-englische Historikerin und Lehrerin 
 Julius Philippson (1894–1943/44), deutscher Lehrer und Widerstandskämpfer
 Ludwig Philippson (1811–1889), deutscher Schriftsteller und Rabbiner
 Martin Philippson (1846–1916), deutscher Historiker
 Moses Philippson (1775–1814), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Herausgeber
 Paula Philippson (1874–1949), deutsche Medizinerin und Religionswissenschaftlerin
 Phöbus Moses Philippson (1807–1870), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Robert Philippson (1858–1942), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

Geografie
 Philippson, Bezeichnung einer 1904 gegründeten jüdischen Kolonie im Bundesstaat Rio Grande do Sul (Brasilien) 

Siehe auch:
 Ludwig Philippsohn
 Philippsen
 Philipsen